София — журнал, издание Новгородской епархии. Газета «София» появилась в 1992 году. Её тираж первоначально составлял 10 000 экземпляров, с 1994 года — 5 000 экземпляров. В 1997 году  на смену газете пришёл одноимённый журнал. Основные темы публикаций — церковная история, новгородское краеведение.

Главный редактор журнала — архиепископ Новгородский и Старорусский Лев. Выпускающие редакторы — Нина Наумовна Жервэ и Янина Андреевна Страхова, сотрудники Научной библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета.

Журнал издаётся ежеквартально, тираж составляет 1 000 экземпляров.

В 2009 году Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого выпустил в свет аннотированный указатель содержания журнала за 1992—2007 гг. Рецензию на издание см.: «София». 2013, № 2. С. 39—40.

Позднее вышел указатель, охватывающий период до 2015 включительно: Издание Новгородской епархии «София». Аннотированный указатель 1992–2015 гг. / Составитель А. К. Галкин. — СПб., 2016 (https://www.novsu.ru/file/1684589).

Рубрики 

 Новгородская епархия: история и современность
 Время строить (1997)
 Кафедра новгородских святителей
 Слово жизни
 Церковь и государство
 Духовная жизнь и современный мир (Духовная жизнь и современность)
 Духовная жизнь
 Святыни земли новгородской
 Святые и святыни новгородской земли
 Боровичские святыни (1997)
 Старорусские святыни (1997)
 Монастырь новгородской земли
 Монастыри Новгорода
 Монастыри и храмы Новгорода
 Храмы Новгорода
 К 950-летию освящения Софийского собора (1998—2002)
 К истории Софийского собора
 Церковная археология
 Православное искусство
 Церковное искусство
 Новгородская икона
 Русские святыни
 Святыни земли русской
 Христианские святыни
 Древнерусские служебники
 К 500-летию Геннадиевской библии (1999)
 Как молились в Святой Софии
 Школа литургического музыкознания
 Новгородский паломник
 Духовное наследие Новгорода
 История русской святости
 Из прошлого новгородской епархии
 К 950-летию новгородской духовной семинарии (2000)
 Путешествие в прошлое
 Река времен
 Старые фотографии
 Имени святых
 За веру и верность
 Народное православие
 Новомученики Российские
 Новомученики и исповедники Российские
 Город Достоевского
 Литература и Церковь
 В поисках слова
 Православие и культура
 Лихудовские чтения
 Духовное чтение
 Дух, душа и тело
 Памяти Д. С. Лихачева (1999)

Литература 
 Журналу «София» десять лет // София. 2007. — № 1. — С. 5-6.
 Епархиальному изданию Новгородской епархии «София» 20 лет // София. 2012. — № 1. — С. 12.

Ссылки 
 Архив номеров журнала (1999—2005 гг.)
 Номера журнала 2010—2014 г.

Примечания 

Новгородская епархия
Средства массовой информации Новгородской области